Я́на (Татья́на) Ю́рьевна Дубиня́нская (родилась 21 августа 1975 года в городе Феодосия, Крым, УССР) — украинская писательница, журналистка.

Биография 
Родилась в семье студентов Симферопольского государственного университета, позже ставших его сотрудниками. Детские и ранние юношеские годы провела в Симферополе, но каждое лето проводила на море, которое нашло отражение во многих произведениях писательницы. Писать начала в 13 лет.

С 1990 по 1994 годы училась в Крымском художественном училище имени Самокиша, затем два года работала по специальности (художницей в театре, вела изостудию, рисовала портреты на набережных в курортный сезон), провела четыре персональные выставки. Устроилась на работу в газету «Кримська світлиця», а в 1996 году поступила на факультет журналистики во Львовском государственном университете имени Ивана Франко, откуда в 1998 перевелась в Киевский институт журналистики (окончила с отличием в 2001 году). После переезда в Киев начала достаточно активно публиковаться в периодических изданиях на русском и украинском языках.

В 1999 году стала лауреатом литературного конкурса от издательства «Смолоскип», в результате чего опубликовала дебютный сборник повестей и рассказов «Три дні у Сиренополі».

В 2000 году вышла замуж, родила сына Алексея и закончила первый роман «Лестничная площадка».

В 2001 году поступила на работу в газету «Зеркало недели» и окончила второй роман «Финал новогодней пьесы». Третий роман получил название «За горизонтом сна».

В 2022 году опубликовала рассказы "Весна" и "Взрыв" в сборнике "Спасатели".

Черты творчества 
Произведениям Яны Дубинянской свойственны лаконичность, динамизм, напряжённый сюжет, неожиданные и парадоксальные концовки, яркость характеров. Иностранные имена персонажей и топонимы создают атмосферу экзотичности и условности. Фантастическая составляющая обычно служит продвижению сюжета, придаёт произведениям сказочную или мистическую окраску произведения, но иногда отсутствует.

Библиография (только авторские книги) 
 Сад камней: роман. — АСТ, Астрель, 2011. — 384 с.
 Письма полковнику: роман. — М.: Снежный Ком М, 2011. — 432 с.
 Глобальное потепление: роман. — М.: ПРОЗАиК, 2009. — 348 с.
 Н2О: роман. — М.: ПРОЗАиК, 2008. — 480 с.
 Дружини привидів: повісті (Дружини привидів, Комуна). — К.: Нора-друк, 2008. (сер. «Популярні книжки»). — 240 с.
 Яна Дубинянська про Джері Даррела, Машу Єрмолову, Олю Кобилянську, Рея Бредбері, Ованеса Айвазовського. — К.: Грані-Т, 2008. (сер. «Життя видатних дітей»). — 104 с.
 Листи до полковника: роман. — К.: Нора-Друк, 2007. (сер. «Яна Дубинянська’s puzzles») — 432 с.
 Корабель жінок: збірка. — К.: Нора-Друк, 2006. (сер. «Яна Дубинянська’s puzzles») — 296 с.
(Баржа над чорною водою, Пастораль, Максима, Варіація життя, «Карфаген», Ралф і Ролль, Безлюдна долина, Опісля, Пам’ятник затопленим кораблям, Служба порятунку, Страта, У провінції на морі, Мій тато — ідеальний сім’янин, Макс і летюча тарілка, Відпустка дикуном, Прокляття графів Собоських, Фітюлька,
Корабель жінок)
 Проект «Міссурі»: роман. — К.: Нора-Друк, 2006. (сер. «Яна Дубинянська’s puzzles») — 424 с.
 Фінал новорічної п’єси: роман. — К.: «Факт», 2006. (сер. «Яна Дубинянська’s puzzles») — 346 c.
 Гаугразский пленник: роман. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2006. (серия «Звёздный лабиринт»). — 384 с.
 Сходовий майданчик: роман. — К.: Факт, 2004. — 288 с. — (сер. Exceptis excipiendis).
 Проект «Миссури»: роман. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2005. (серия «Звёздный лабиринт»). — 446с.
 Козли: повісті (Козли. Дружини привидів). — К.: «Факт», 2004. (серія «Exceptis excipiendis»). — 256 с.
 За горизонтом сна: роман. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. (серия «Звёздный лабиринт»). — 383с.
 Лестничная площадка: роман. — М.: ООО «Издательство АСТ» — Донецк: «Сталкер», 2003. — серия "Звёздный лабиринт — библиотека «Сталкера». — 303 с.
 Кукла на качелях: повесть. — Киев: ООО «Караван-медиа», 2003. — 64 с. — Приложение к журн. «Академия», N6.
 Жены призраков: повесть. — Киев: ООО «Караван-медиа», 2003. — 82 с. — Приложение к журн. «Академия», N3.
 Финал новогодней пьесы: роман. — Х.: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2002. — серия «Новые авторы». — 414 с.
 Три дні у Сиренополі: збірка. — К.: Смолоскип, 1999.
(Три дні у Сиренополі. По той бік дощу. Слабка жінка. Інший світ. Капітан і Анжеліка. Знайти зрадника. За рікою. Непереможна армія. Під пеленою. Фелісі. Лялька на гойдалці).

Примечания

Ссылки 
  
 Автобиография Яны Дубинянской
 Дубинянская Яна Юрьевна
 Произведения Яны Дубинянской онлайн litportal.ru
 Произведения Яны Дубинянской онлайн lib.uka.ru

Выпускники Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша
Выпускники Киевского университета
Писатели по алфавиту
Писатели-фантасты Украины
Русские писатели по алфавиту
Лауреаты премии «Портал»
Русские писатели XXI века
Писатели Украины XX века
Украинские писательницы XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века
Украинские писатели XX века
Лауреаты премии имени Людмилы Козинец